Lütjeoog steht für:

 Lütjeoog (Insel), eine Nordseeinsel, heute Bestandteil der Insel Spiekeroog
 Lütjeoog (Schiff), ein Schiff